Волков, Михаил Михайлович:
 Волков, Михаил Михайлович (1776—1820) — генерал-майор.
 Волков, Михаил Михайлович (1882 — ?) — Георгиевский кавалер; подполковник.
 Волков, Михаил Михайлович (1918—1995) — советский дипломат, посол в Таиланде, Индонезии.